Rebecca bzw. Rebekka ist

 ein weiblicher Vorname, siehe Rebecca
 eine biblische Person (Frau Isaaks), siehe Rebekka
 eine deutsche Sängerin und Gitarristin (* 1950 als Jutta Hirschfeld), siehe Rebekka (Sängerin)
 ein Ort in den Vereinigten Staaten, siehe Rebecca (Georgia)
 Linux Mint 17.1 Rebecca, Codename der Version 17.1 von Linux Mint
 ein Übersetzerpreis

Titel:
 ein Roman von Daphne du Maurier, siehe Rebecca (Roman)
 ein auf diesem Roman basierender Film von Alfred Hitchcock, siehe Rebecca (1940)
 ein auf diesem Roman basierender Film von Ben Wheatley, siehe Rebecca (2020)
 ein Musical, siehe Rebecca (Musical)
 Tatort: Rebecca, deutscher TV-Krimi (2016)

Siehe auch:
 Rebecca-Mythos, Vergangenheitsverklärung in Form ihrer Idealisierung
 Rebeca